Calpurnia Pisonis, vrouw van Gaius Iulius Caesar
 Calpurnia (band), Canadese indierockband